C13H18O2 – formula molecolare del dexibuprofene
C13H18O2 – formula molecolare dell'ibuprofene

Formule molecolari